Leucoraja är ett släkte av rockor som beskrevs av Malm 1877. Leucoraja ingår i familjen egentliga rockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Egentliga rockor
Leucoraja